Дьюк-оф-Йорк — архипелаг в Тихом океане в составе Папуа — Новой Гвинеи.
 Дьюк-оф-Йорк — остров в составе одноимённого архипелага в Тихом океане.
  — остров (S 71°38′, E 170°4′) в заливе Робертсона близ мыса Адэр, названный участниками Британской антарктической экспедиции 1898-1900 годов в честь герцога Йоркского, будущего короля Георга V.
 Дьюк-оф-Йорк — архипелаг в составе Нунавута в Канаде.